Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Rick Leach che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 0-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Kelly Jones /  Rick Leach (Campioni)
 Jim Grabb /  David Pate (quarti di finale)

 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (secondo turno)
 Kevin Curren /  Gary Muller (semifinali)
 Stefan Edberg /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1992